Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 957 dans le monde.

 Route régionale 957 en Finlande
  dans certains départements, en France